Гоян — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гоян, Влад (род. 1970) — молдавский футбольный тренер.
 Гоян, Георг Иосифович (1901—1982) — советский театровед, профессор.
 Гоян, Дорин (род. 1980) — румынский футболист.
 Гоян, Еремей Петрович (1940—2018) — советский прозаик и журналист, корреспондент, очеркист.

Топоним 
 Коян (Гоян) — город в Южной Корее.
 Гоян и Новый Гоян (Гоянул Ноу) — населённые пункты в Молдавии.
 Гоян — уезд городского округа Бочжоу провинции Аньхой (Китай)